Функция Вебера:
 Функции параболического цилиндра
 Функция Вебера
 Модулярная функция Вебера